Competiția de Judo la Jocurile Olimpice din 2008 de la Beijing s-a desfășurat între 9 august și 15 august la complexul sportiv („Gimnaziul”) Universității de Științe și Tehnologii din Beijing.

Calendarul competiției

Medaliați

Masculin

Feminin

Clasament pe medalii

Legendă
 Țara-gazdă

Legături externe 
  Judo la Jocurile Olimpice de vară din 2008  pe Sports Reference

Sporturi la Jocurile Olimpice de vară din 2008
2008